Ronde van Drenthe 2017 var den 55. udgave af cykelløbet Ronde van Drenthe. Løbet var en del af UCI Europe Tour-kalenderen og blev arrangeret 11. marts 2017. Det blev vundet af hollandske Jan-Willem van Schip fra Delta Cycling.

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Lasse Norman Hansen kørte for 
 Jonas Aaen Jørgensen kørte for Riwal Platform Cycling Team
 Nicolai Brøchner kørte for Riwal Platform Cycling Team
 Jesper Bundgaard Vinkel kørte for Riwal Platform Cycling Team
 Patrick Clausen kørte for Riwal Platform Cycling Team
 Andreas Kron kørte for Riwal Platform Cycling Team
 Tobias Kongstad kørte for Riwal Platform Cycling Team
 Jesper Mørkøv kørte for Riwal Platform Cycling Team
 Andreas Stokbro kørte for Riwal Platform Cycling Team

Resultater

Eksterne henvisninger 
 

2017
UCI Europe Tour 2017